Вильчес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Хаэн, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эль-Кондадо-де-Хаэн. Занимает площадь 274 км². Население — 4892 человека (на 2010 год). Расстояние — 80 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Página del Excmo. Ayuntamiento de Vilches 

Муниципалитеты Хаэна